Benabarre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benavarri / Benabarre, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Benabarre (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar